

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Gratz – città  della Contea di Owen, Kentucky
 Gratz – borough della Contea di Dauphin, Pennsylvania

Persone 
 Dwayne Gratz (1990) – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
Grätz